L'edizione 1976 della Pervaja Liga fu la 36ª della seconda serie del Campionato sovietico di calcio; vide la vittoria finale del .

Stagione

Novità
Il numero di squadre rimase stabile a venti, con le promosse Kryl'ja Sovetov Kujbyšev e Dinamo Minsk e le retrocesse Uralmaš, Metalist e Alga Frunze, sostituite dalle retrocesse Paxtakor e SKA Rostov oltre che dalle neopromosse Kolchozči Aşgabat, Daugava Rīga e Terek Groznyj.

Formula
Come nella passata edizione il campionato fu organizzato in un girone unico: le venti partecipanti si incontravano in gare di andata e ritorno, per un totale di 40 incontri per squadra; erano previsti due punti per la vittoria, uno per il pareggio e zero per la sconfitta. Come nella precedente stagione venivano promossi in Vysšaja Liga le prime due classificate, mentre erano retrocesse in Vtoraja Liga le ultime tre classificate.

Squadre partecipanti

Classifica finale

Verdetti
Qaýrat e Neftçi Baku promossi in Vysšaja Liga 1977.
Kuban', Daugava Rīga e Spartak Nal'čik retrocessi in Vtoraja Liga 1977.

Risultati

Note

Voci correlate
Vysšaja Liga 1976 (primavera)
Vysšaja Liga 1976 (autunno)
Kubok SSSR 1976

Collegamenti esterni

Calcio nel 1976
1976